Bisio es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Agustín Bisio (1894-1952), poeta uruguayo.
 Claudio Bisio (1957-), actor, presentador, actor de voz, comediante y escritor italiano.
 Gilberto Valentín Vázquez Bisio (1945-), coronel retirado uruguayo.

Otros usos 
 Francavilla Bisio, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.